Zuider Stoomtramweg-Maatschappij
ZSM - Werkwijze van snelrecht in Nederland